"Cotu" se poate referi la:

Localități în România 
 Cotu, localitate în județul Botoșani  
 Cotu, localitate în județul Dolj
 Cotu, localitate în județul Argeș 
 Cotu, localitate în județul Argeș

Localități cu nume compus în România 
 Cotu Băii, Suceava 
 Cotu Ciorii, Buzău 
 Cotu Dobei, Suceava 
 Cotu Grosului, Bacău 
 Cotu Lung, Brăila 
 Cotu Malului, Argeș 
 Cotu Miculinți, Botoșani 
 Cotu Mihalea, Brăila 
 Cotu Morii, Iași 
 Cotu Vameș, Neamț 
 Cotu Văii, Constanța 
 Cotu lui Ivan, Iași

Localități cu nume compus în Republica Moldova 
 Cotul Frumos, localitate în Republica Moldova
 Cotul Morii, localitate-centru de comună în Raionul Hîncești, Republica Moldova.

Vezi și 
 Cot (dezambiguizare)